Литвяки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Литвяки — деревня в Бешенковичский сельсовет Бешенковичского района Витебской области.
 Литвяки — деревня в Свечанский сельсовет Бешенковичского района Витебской области.
 Литвяки — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Украина 
 Литвяки — село в Лубенском районе Полтавской области.